Sarasomia plebeia är en snäckart som först beskrevs av P. Fischer 1898.  Sarasomia plebeia ingår i släktet Sarasomia och familjen Veronicellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
plebeia